Wyrażenie wymierne – wyrażenie arytmetyczne utworzone z liczb wymiernych i zmiennych o tej własności, że występują w nim wyłącznie takie operacje arytmetyczne, które po podstawieniu za zmienne liczb wymiernych dają w wyniku liczbę wymierną. Oznacza to że w wyrażeniu wymiernym występować mogą jedynie następujące działania: 

Można zatem powiedzieć, że
 

jest wyrażeniem wymiernym, zaś
 

nie jest. Wyrażenie
 

dla  – naturalnych nie jest uważane za wyrażenie wymierne, jednak wyrażenie postaci
 

nadal może być uważane za wyrażenie wymierne utworzone z wielomianów.

Wyrażenia wymierne są elementami ciała wyrażeń wymiernych.

Arytmetyka